

Musica 
 Quique – album dei Seefeel del 1993

Persone 
 Enrique Vicente Hernández, detto Quique – calciatore spagnolo
 Quique Dacosta – chef spagnolo
 Quique Sánchez Flores, detto Quique – calciatore e allenatore di calcio spagnolo